La réduction directe peut faire référence à:
 les procédés sidérurgiques de réduction directe, un ensemble de méthodes d'obtention de fer sans fusion ;
 les réactions de réduction directe, un type de réactions chimiques dans un haut fourneau.